James Williams (officier) (1740–1780), Amerikaans officier
 James Williams (politicus, 1822) (1822–1892), Amerikaans arts en politicus (Ohio)
 James Williams (politicus, 1825) (1825–1899), Amerikaans politicus (Delaware)
 James Williams (vechtsporter) (* 1985), Amerikaans vechtsporter
 James Williams (voetballer, Ierland) (floruit 1886), Iers voetballer
 James Williams (voetballer, 1884) (1884–1916), Welsh voetballer
 James Williams (pianist) (1951–2004), Amerikaans jazzpianist
 James Williams (1985), Amerikaans schermer
 James Williams (astronoom), Amerikaans astronoom
 James A. Williams (* 1932), Amerikaans generaal
 James D. Williams (1808–1880), Amerikaans politicus
 James David Williams (* 1941), Amerikaans visdeskundige
 James E. Williams (1826–1900), Amerikaans politicus
 James Earl Williams (* 1967), Amerikaans Footballspeler
 James H. Williams (1926–2016), Amerikaans politicus
 James Kendrick Williams (* 1936), Amerikaans geestelijke
 James Otis Williams (* 1968), Amerikaans Footballspeler
 James R. Williams (1850–1923), Amerikaans politicus
 James Wray Williams (1792–1842), Amerikaans politicus